Der Begriff Versorgungsfreibetrag kann folgenden Bedeutungen haben:

 im deutschen Erbschaftssteuerrecht der Versorgungsfreibetrag gemäß § 17 ErbStG, siehe Freibeträge
 im deutschen Einkommensteuerrecht der Versorgungsfreibetrag gemäß § 19 Abs. 2 EStG, siehe Versorgungsfreibetrag (EStG)